Каровићи могу бити:

 Каровићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Каровићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Каровићи (Чајниче), насељено мјесто у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Каровићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ